Список патронов для нарезного оружия включает наиболее известные патроны для ручного нарезного оружия (в том числе пистолетов), существующие в настоящее время или существовавшие до недавнего времени. Сюда включены как военные, так и охотничьи патроны.

В списке присутствуют также патроны, применяемые в основном в крупнокалиберных пулемётах, однако иногда используемые или использовавшиеся ранее в некоторых образцах ручного оружия (крупнокалиберных снайперских винтовках, противотанковых ружьях и т. п.).

Не учтены патроны полукустарного производства, широко распространённые в США, но практически неизвестные за их пределами (т. н. «дикие кошки», ), а также патроны, давно снятые с производства и вышедшие из употребления десятилетия назад.

Кольцевого воспламенения 

 Патрон Флобера (.22 CB)
 .17 HM2
 .17 HMR
 .22 Short (.22 Kurz, «Пионер»)
 .22 Long
 .22 Long Rifle (.22 LFB)
 .22 WMR
 .22 Winchester Rimfire (.22 WRF)

Патроны центрального боя

«Имперские» обозначения

До 0,24 дюйма 

 .17 Remington
 .17 Remington Fireball
 .17-357 RG
 .191 (4,85 мм SAA)
 .204 Ruger
 .218 Bee
 .219 Zipper
 .20 Tactical
 .20 VarTarg
 .22 BR Remington
 .22 Hornet
 .22 PPC
 .22 Spitfire
 .220 Swift
 .221 Fireball
 .22-250 Remington
 .22/30
 .221 Remington Fireball

 .222 Remington
 .222 Remington Magnum
 .223 Remington
 .223 WSSM
 .224 Weatherby Magnum
 .225 Winchester
 .236 Navy

0,24—0,3 дюйма 

 .240 Weatherby Magnum
 .243 Winchester
 .243 Ackley
 .243 WSSM
 .244 H&H Magnum
 .244 Remington (6 мм Remington)
 .250-3000 Savage
 .256 Winchester Magnum
 .256 Newton
 .25-06 Remington
 .25-20 Winchester

 .25-35 Winchester (6,5×52 мм R)
 .25 Remington
 .25 WSSM
 .257 Roberts
 .257 Weatherby Magnum
 
 .260 Remington
 .264 Warrior Magnum
 .264 Winchester Magnum
 .270 Weatherby Magnum
 .270 Winchester
 .270 Winchester Short Magnum
 .270 Sabi
 .276 Pedersen
 .280 British (7×43 мм)
 .280 Remington (7 мм Express Remington)
 .280 Ross (.280 Rimless Nitro Express)
 .284 Winchester

0,3—0,35 дюйма 
 .30 Carbine
 .30 Newton
 .30 Remington
 .30 Remington AR
 
 .30 U.S. 
 .30-30 Winchester (.30-30, .30 WCF)
 .30-06 Springfield
 .30-03
 .30-40 Krag
 .30-378 Weatherby Magnum
 .300 H&H Magnum
 .300 Remington SA Ultra Mag
 .300 Remington Ultra Magnum
 .300 Ruger Compact Magnum
 .300 Savage
 .300 Weatherby Magnum
 .300 Winchester Short Magnum
 .300 Winchester Magnum
 .303 British
 .303 Savage
 .307 Winchester
 .308 Marlin Express
 .308 Norma Magnum
 .308 Winchester
 .32 ACP (7,65 Браунинг)
 .32 S&W
 .32-20 Winchester (.32 WCF, .32-20 Marlin, .32 Colt Lightning)
 .32-40 Ballard
 .32-40 Winchester
 .32 Remington
 .32 Winchester Self-Loading
 .32 Winchester Special
 .325 WSM
 .33 Winchester
 .338-378 Weatherby Magnum
 
 .338 Lapua Magnum
 .338 Marlin express

 .338 Lobaev Whisper
 .338 Spectre
 .338 Remington Ultra Magnum
 .338 Ruger Compact Magnum
 .338 Sabi
 .338 Winchester Magnum
 .340 Weatherby Magnum
 .348 Winchester

0,35—0,4 дюйма 

 .35 Newton
 .35 Remington
 
 .35 Whelen Improved
 .35 Winchester
 
 .350 Remington Magnum
 .350 Legend
 
 .356 Winchester
 .357 SIG
 .357 Magnum
 .358 Norma Magnum
 .358 Winchester

 .375 Н&Н Magnum
 .375 Ruger
 .375 Remington Ultra Magnum
 .375 Weatherby Magnum
 .375 Whelen (.375-06)
 .375 Winchester
 .376 Steyr
 .378 Weatherby Magnum
 .38 Special 
 .380 ACP
 .38-40 Winchester
 .38-55 Winchester

0,4 дюйма и больше 
 .40 S&W (.40 Smith and Wesson)
 .40 Lobaev Whisper
 .40-60 Remington
 .400 H&H Magnum
 .400 Tembo
 .401 Winchester
 .404 Jeffery
 .405 Winchester
 .408 Cheyenne Tactical
 .416 Barrett
 .416 Remington Magnum
 .416 Rigby
 .416 Weatherby Magnum
 .417
 11×60 мм Mauser
 .44-40 Winchester
 .44 Remington Magnum
 .44 Special
 .444 Marlin

 .45 ACP (11,43×23 мм)
 .45 Colt
 .45 GAP
 .454 Casull
 .45-70 Government
 .45-90 Sharps
 .450 Bushmaster
 .450 Marlin
 .450 Rigby
 .455 Webley
 .458 Express
 .458 Lott
 .458 Sabi
 .458 SOCOM
 .458 Winchester Magnum
 .460 Smith and Wesson
 .460 Weatherby Magnum
 .460 Steyr
 .465 H&H Magnum
 .470 Nitro Express
 .50-70 Government
 .50-90 Sharps
 .50-110 Winchester
 .50-140 Sharps
 .50 Alaskan
 .50 Beowulf
 .50 Action Express
 .50 BMG
 .50 Peacekeeper
 .50 GI
 .500 S&W Magnum
 .500 Black Powder Express
 .500 Jeffrey Nitro Express
 .500 No. 2 Express
 .500 Nitro Express 3"
 .500 Nitro Express 3" на дымном порохе
 .500/450 Nitro Express
 .500/465 Nitro Express
 .505 Gibbs
 .505 Jeffery
 .510 DTC Europ
 .510 Fat Mac
 .510 Whisper
 .550 Magnum
 .550 Nitro Express
 .577 Nitro Express
 .577 Tyrannosaur (.577 T-Rex; .577 Тираннозавр)
 .577 Snider
 .577/450 Martini-Henry
 .577/.500 Magnum Nitro Express
 .585 Nyati
 .600 Nitro Express

 .600/577 REWA
 .600 Overkill
 700 AHR
 .700 Nitro Express
 .950 JDJ

Метрические обозначения

До 6 мм 
 2,7×9 мм Kolibri
 4,25×10 мм Эрика
 4,6×30 мм
 4,85 мм (.191)
 4,92×34 мм
 5,45×18 мм
 5,45×39 мм
 5,56×30 мм
 5,6×39 мм (.220 Russian)
 5,56×45 мм
 5,6×50 мм Magnum
 5,6×52 мм R (.22 Savage Hi-Power)
 5,6×57 мм
 5,6×57 мм R
 5,6×61 мм
 5,7×28 мм
 5,8×21 мм
 5,8×42 мм

6—7 мм 

 6×35 мм
 6 мм BR Remington
 6 мм PPC
 6 мм Musgrave
 6 мм U.S.N. (6 мм Lee Navy)
 6,35×16 SR Browning
 6,5 мм Jonson
 6,5-284 Norma
 6,5 мм Creedmoor
 6,5×39 мм Grendel
 6,5 мм Remington Magnum
 6,5×50 мм
 6,5×52 мм Манлихер-Каркано
 6,5×53 мм R
 6,5×54 мм Манлихер-Шенауер
 6,5×54 mm R СССР
 6,5×55 мм
 6,5×57 мм
 6,5×68 мм
 6,8×43 мм Remington SPC

7—8 мм 

 7,2 SLEC
 7×44 мм
 7×57 мм
 7×61 мм
 7×64 мм
 7×65 мм
7.5 FK
 7,35×51 мм Каркано
 7,5×55 мм Шмидт-Рубин
 7,5×58 мм M 24 mod. 1924
 7,5×54 мм MAS mod. 1929
 7,65×21 мм Парабеллум
 7,62×25 мм
 7,62×38 мм Наган
 7,62×39 мм
 7,62×45 мм
 7,62×51 мм НАТО
 7,62×53 мм R
 7,62×54 мм R
 7,62×63 мм
 7,63×25 мм Маузер (7,63×25 мм)
 7,62 Jonson

 7,65×17 мм (.32 АСР)
 7,65×21 мм Парабеллум (.30 Люгер)
 7,65×53 мм Argentino (7,65×53 мм Маузер)
 7,65×53 мм R
 7,63×54 мм греческий Манлихер
 7,7×58 мм Арисака
 7,8 SLEC
 7,92×33 мм
 7,92×36 мм
 7,92×57 мм (8 мм Маузер или 8×57 JS(IS))
 7,92×107 мм P35
 8 мм Remington Magnum
 8×35 мм
 8×50 мм R Mannlicher
 8×50 мм R Лебель
 8×56 мм Манлихер-Шенауер
 8×56 мм R
 8×58 мм R
 8×60 мм S
 8×64 мм S
 8×68 мм S
 8,5×23 мм Gabbet-Fairfax (.330 Mars)

9—10 мм 

 9×17 мм (.38 ACP)
 9×18 мм Police
 9×18 мм ПМ
 9×19 мм Парабеллум (Люгер, 9×19 мм НАТО, 9 мм Парабеллум)
 9×21 мм (СП-10, СП-11, СП-12, СП-13)
 9×25 мм Маузер
 9×20 мм SR Browning Long
 9×39 мм
 9×45 мм
 9×53 мм
 9×56 мм
 9×57 мм
 9,3×57 мм
 9,3×62 мм
 9,3×64 мм Бреннеке
 9,3×66 мм
 9,3×72 мм
 9,3×74 мм
 9,5×57 мм (.375 Rimless Nitro Express x 2-1/4")
 9,6х53 Lancaster

10 мм и больше 
 10×25 мм (10 mm Auto)
 10,75×57 мм
 11×59 мм R Gras
 11×60 мм
 12,7×32,6 мм
 12,7×41 мм
 12,7×42 мм
 12,7×55 мм СЦ-130
 12,7×81 мм SR Breda
 12,7×81 мм
 12,7×99 мм НАТО
 12,7×108 мм
 12,7×108 мм R 
 13×63 мм B
 13×64 мм
 13,25×92 мм SR
 13,2×95 мм
 14,5×114 мм
 14,5 мм JDJ
 15,2 мм Steyr бронебойно-подкалиберный с отделяющимся поддоном (Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot; APFSDS)
 15×96 мм
 15×104 мм Брно
 15,5×106 мм

Оружие по алфавиту